De Therizinosauroidea zijn een groep dinosauriërs behorende tot de Therizinosauria.

In 1954 impliceerde Malejew een superfamilie Therizinosauroidea door zijn benoeming van een familie Therizinosauridae.

De eerste definitie als klade werd in 2001 gegeven door Zhang: alle vormen nauwer verwant aan Therizinosaurus dan aan Ornithomimus, Oviraptor , Velociraptor en Neornithes. Deze definitie is een synoniem van Therizinosauria sensu Sereno.

In 2004 kwam Clark met een nauwere definitie die geformaliseerd werd door Paul Sereno in 2005: de groep bestaande uit de laatste gemeenschappelijke voorouder van Therizinosaurus cheloniformis en Beipiaosaurus inexpectus en al zijn afstammelingen.

Bekende soorten zijn Beipiaosaurus, Falcarius, Suzhousaurus,  Alxasaurus, Nanshiungosaurus, Enigmosaurus, Erliansaurus, Erlikosaurus, Neimongosaurus, Nothronychus, Segnosaurus en Therizinosaurus 

Een analyse van Senter in 2007 gaf dit kladogram:

Afbeeldingengalerij

Maniraptora